«Большая жратва» — это название имеет несколько фильмов:
 Большая жратва (фильм, 1973) — пр-во Франция-Италия
 Большая жратва (фильм, 2005) — пр-во США